Vals (Ariège)
 Vals (Suíça)
 Rio Vals